Любовский — топонимическая фамилия, распространённая среди славянских народов и евреев.

Известные носители 
 Любовский, Владимир Леонидович (род. 1960) — российский и украинский актёр театра и кино.
 Любовский, Леонид Зиновьевич (1937—2021) — композитор, профессор Казанской государственной консерватории.
 Любовский, Мирон Кивелевич (Акимович) (1876—1952) — российский врач, один из организаторов здравоохранения в Тверской губернии.
 Любовский, Пётр Михайлович (? — XIX век) — российский философ, психолог и педагог первой четверти XIX века.
 Любовский, Эдвард (1837—1923) — польский драматург и писатель.

Населённые пункты 
 Любовский — посёлок, Нововаршавский район, Омская область, Россия

См. также 
 Любовский сельский совет Харьковской области — входит в состав Краснокутский района Харьковской области Украины.